

Cinema 
False verità (Where the Truth Lies) – film del 2005 diretto da Atom Egoyan

Letteratura 
False verità (The Bleakheath Poisonings) – romanzo di Julian Symons del 1978
False verità (Where the Truth Lies) – romanzo di Rupert Holmes
False verità (The Mirage) – romanzo di Matt Ruff del 2012

Televisione 
 False verità (	The Lies Ill-Concealed) – episodio della settima stagione di Desperate Housewives
 False verità (Once a Hero) – episodio della quarta stagione di NCIS - Unità anticrimine